Osoby o tym nazwisku:
 Arsen Geworgian – ormiański judoka
 Wahan Geworgian – polski piłkarz